Éric Elkouby (1973-), homme politique français ;
 Janine Elkouby, personnalité de la communauté juive de Strasbourg ;
 Prosper Elkouby (1931-2004), enseignant et dirigeant communautaire juif français. 

Patronyme juif